Az 1977–1978-as német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 15. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1977. augusztus 6-án kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1978. április 29-én rendezték. A címvédő a Borussia Mönchengladbach volt és a bajnok az 1. FC Köln lett.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1977–1978-as szezon a DFB.de-n  

Német labdarúgó-bajnokságok
nyugatnémet 1
nyugatnémet 1